Dublin Marathon – bieg maratoński odbywający się co roku od 1980 r. w Dublinie, w ostatni poniedziałek października, będący świętem państwowym Irlandii.

Początek trasy znajduje się na Fitzwilliam Square zaś koniec na Merrion Square. Maraton przebiega również przez Phoenix Park, lecz trasa bywa zmieniana. Liczba uczestników waha się corocznie w granicy 10 tysięcy biegaczy, w 2012 roku zanotowano rekord 14 300 uczestników.

W ramach maratonu dublińskiego wielokrotnie rozgrywano mistrzostwa Irlandii w biegu maratońskim.

Zwycięzcy

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona maratonu

Maratony
Lekkoatletyka w Irlandii
Sport w Dublinie